Врублевський — польське, білоруське та українське прізвище.

Відомі особи
 Врублевський Валерій Антоній (1836—1908) — діяч білоруського та міжнародного революційного руху.
 Врублевський Віталій Костянтинович (1932—2008) — член ЦК КПУ, помічник першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького, доктор економічних наук, професор.
 Врублевський Геннадій Олександрович — донор (Запорізька область); заслужений донор мистецтв України.
 Врублевський Г. Й.  — бібліотекар.
 Врублевський Євген Юліанович (? — ?) — український військовий діяч
 Врублевський Зенон Іванович (* 1927) — підпільник ОУН, комбатант
 Зигмунт Врублевський (1845—1888) — польський фізик
 Врублевський Микола Євтихійович (1897—1918) — революціонер, український громадський і політичний діяч
 Ян «Пташин» Врублевський (нар. 1936) — польський джазовий музикант (тенор-саксофоніст), диригент та композитор
 Врублевський Петро Юрійович (нар. 1970) — український дипломат, посол

Врублевська 
 Врублевська Валерія Василівна (. 1938) — українська радянська письменниця та драматург.
 Юлія Врублєвська ( 1998) — польська акторка кіно.
 Юлія Врублєвська ( ?) — українська акторка кіно родом з Луганська.

Див. також 
 Врублевська

Примітки 

Польські прізвища
Білоруські прізвища
Українські прізвища